Leek steht für:

 Leek (Niederlande), ehemalige Gemeinde in der Provinz Groningen
 Leek (Staffordshire), Kleinstadt in England
 Leek (Wahlkreis), einen danach benannten Wahlkreis zum House of Commons
 Mount Leek, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Leek ist der Familienname folgender Personen:
 Harmen van der Leek (1895–1941), niederländischer Lehrer, Zeitschriften-Herausgeber und Opfer der Nazidiktatur
 Henrik Leek (* 1990), schwedischer Curler

Siehe auch:
 Leak
 Liek (Begriffsklärung)